Подставка для зонтов — это предмет мебели, предназначенный для хранения зонтов, тростей и палок. Как правило, он размещается у входа в дома, здания, офисы, помещения или в холлах, вестибюлях и коридорах у входа в здания, иногда устанавливается внутри автомобилей. В самой сложной форме дополняется вешалкой и зеркалом. Помимо функционального предмета мебели, он может стать эстетическим предметом для украшения помещения. Изготавливается совершенно из разных материалов: керамики, металла, алебастра, дерева, пластика, стекла и т.д.

В офисах зданиях использование ограничено дождливыми днями, когда сотрудники и посетители берут с собой зонтики. Они складывают   зонтики и размещают их на подставках для зонтов при входе в здание и забирают их с подставок для зонтов при выходе из здания. Функция подставок для зонтов в данном случае состоит в том, чтобы не допустить попадания мокрого зонта в здание, смачивающего по всей поверхности пол.

Описание 

Подставки для зонтов существуют различных форм и типов. Одни могут выглядеть как цилиндрические трубки, среднего размера (30–40 см), куда вставляются зонтики в вертикальном положении. Другие рассчитанные на размещения одновременно нескольких зонтов или более могут имеет множество отверстий для вертикального хранения зонтов или могут быть типа локер для горизонтально хранения зонтов. В общественных помещениях и офисах для безопасности могут быть установлены подставки для зонтов с замками. В подставках для зонтов такого типа зонтики размещены на подставке в вертикальном положении, кончиком вниз, а их ручки заблокированы замком.

Сумки для зонтов 

Более поздний вариант подставки для зонтов, используемый в современных магазинах розничной торговли, представляет собой дозатор  сумок для зонтов, который позволяет пользователю вставить зонтик в одноразовый водонепроницаемый пакет при входе в здание, чтобы не намочить пол. Это устраняет необходимость хранения нескольких зонтов или более на подставках для зонтов и устраняет угрозу краж или случайного извлечения чужого зонта. Он размещается на входе в магазины, отели и другие коммерческие здания, где может возникнуть проблема с хранением большого количества зонтов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Мебель
Предметы быта
Зонты